Boleslav II kan syfta på:

 Boleslav II av Polen (1042–1081/82), kung av Polen
 Boleslav II av Böhmen (–999),  en böhmisk hertig